Богословская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Богословская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии, Владимирский уезд
 Богословская волость (Костромской уезд) — в составе Костромской губернии, Костромской уезд
 Богословская волость (Старооскольский уезд) — в составе Курской губернии, Старооскольский уезд
 Богословская волость (Дмитровский уезд) — в составе Московской губернии, Дмитровский уезд. В 1917 году переименована в Софринскую волость.
 Богословская волость (Череповецкий уезд) — в составе Новгородской губернии, Череповецкий уезд
 Богословская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии, Орловский уезд
 Богословская волость (Верхотурский уезд) — в составе Пермской губернии, Верхотурский уезд
 Богословская волость (Данковский уезд) — в составе Рязанской губернии, Данковский уезд
 Богословская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Кирсановский уезд
 Богословская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд